La dénomination Pepsi Arena désigne deux enceintes sportives :
 le Times Union Center, salle omnisports située à Albany et qui était appelée ainsi entre 1998 à 2006 ;
 le stade de l'armée polonaise à Varsovie qui a pris ce nom à partir de juillet 2011.